Маріо Ботта (італ. Mario Botta; народ. 1 квітня 1943, Мендрізіо, Тічино) — швейцарський архітектор.
 Карло Ботта (; *6 листопада 1766 — †10 серпня 1837) — італійський історик і лікар.